Amin Younes – calciatore tedesco, attaccante o centrocampista
 Hamza Younés – calciatore tunisino, attaccante 
 Imed Ben Younes – ex calciatore tunisino, attaccante
 Sofiane Younes – calciatore algerino